Лік ():
 чоловік Дірке, якого вбили Амфіон і Зет;
 афінський герой, син Пандіона, брат Егея, Ніса й Палланта; засновник жрецького роду Лікомідів в Афінах; епонім Лікії (в Малій Азії), куди він утік від Егея;
 син Посейдона, володар Фів, якого вбив Геракл за те, що він посягнув на життя Мегари.

Література 
 

Епоніми
Давньогрецькі напівбоги
Персонажі давньогрецьких міфів